Broniewscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Broniewscy herbu Lewart – polski ród szlachecki
 Broniewscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Broniewscy herbu Tarnawa – polski ród szlachecki